Komunistická strana Slovenska (zkratkou KSS) je název několika současných, či dříve existujících politických uskupení na Slovensku a v bývalém Československu:

 Komunistická strana Slovenska (1939) – původní komunistická strana, založená v roce 1939
 Komunistická strana Slovenska (1948) – strana navazující v roce 1948 na tradici předešlé strany, územní organizace KSČ
 Strana demokratickej ľavice (1990) –  strana po sametové revoluci navazující na komunistickou stranu z roku 1948; v roce 2004 sloučena se stranou SMER - sociálna demokracia
 Komunistická strana Slovenska – 91 – strana odštěpená od Strany demokratickej ľavice
 Zväz komunistov Slovenska – strana též odštěpená od Strany demokratickej ľavice
 Komunistická strana Slovenska (1992) – současná komunistická strana na Slovensku, vytvořená sloučením Komunistické strany Slovenska – 91 a Zväzu komunistov Slovenska
 Strana demokratickej ľavice (2005) – strana odštěpená od Komunistické strany Slovenska